Nanacatepec kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Nanacatepec (ort i Mexiko, Zihuateutla), Puebla, 
 Nanacatepec (ort i Mexiko, Ayotoxco de Guerrero), Puebla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar